Мико́ли Прихо́дька — пасажирський залізничний зупинний пункт Рівненської дирекції Львівської залізниці.

Розташований на південному заході міста Здолбунів Здолбунівського району Рівненської області на лінії Здолбунів — Красне між станціями Здолбунів (2 км) та Озеряни (8 км).

Станом на вересень 2017 р. на платформі зупиняються приміські поїзди.

Примітки

Джерела 
 
 

Транспорт Здолбунова
Зупинні пункти Львівської залізниці
Зупинні пункти Рівненської області